SXL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sligo (Irlanda)
 sxl – codice ISO 639-3 della lingua selonica